Niemcy:
 Holthusen – dzielnica Weener
 Holthusen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim